Cadence (zanggroep), een Canadees a cappellal-kwartet
Cadence Jazz Records een platenlabel van het magazine Cadence
Cadence Records, een Amerikaans platenlabel in de jaren 1940 en 1950
Cadence (film) (1990), een film uit 1990 van Martin Sheen
Cadence (magazine), een magazine gericht op jazz, blues en geïmproviseerde muziek
Cadence Bank, een Amerikaanse bank
Cadence (naam), een voornaam voor vrouwen
Cadence rampa, een genre dansmuziek
Cadence-lypso, een genre dansmuziek; fusie tussen cadence rampa en calypso